Uruçuca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Uruçuca (ort), Bahia, 
 Uruçuca (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar